

Населені пункти та їхні частини
 Устроне — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Устроне — село в гміні Львувек-Шльонський Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Устроне — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Устроне — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Устроне — село в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Устроне — частина міста Клодзько в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Устроне — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Устроне — частина села Турув у гміні Конколевниця Радинського повіту Люблінського воєводства
 Устроне — частина села Залесе в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Устроне — частина села Сокул у гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Устроне — частина села Бокше-Осада в гміні Пунськ Сейненського повіту Підляського воєводства
 Устроне — частина села Карпіцько в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Устроне — колонія в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Устроне — осада в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Устроне — осада в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Устроне — осада в гміні Ленка-Опатовська Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Устроне — лісова осада в гміні Солець-Куявський Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Устроне — лісова осада в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства

Примітки